Kabinett Bruschke bezeichnet folgende Landesregierungen Sachsen-Anhalts unter Werner Bruschke (SED):
Kabinett Bruschke I (1949–1950)
Kabinett Bruschke II (1950–1952)